Йован Оливер Грчинич (; ок. 1310 — ок. 1356) — сербский феодал, «великий воевода», севастократор и деспот короля Стефана Уроша Душана (правил в 1331—1355).

Оливер Душан поддерживал Стефана Уроша Душана в борьбе против своего отца и был одним из главных военачальников во время южных кампаний в Македонии и Фессалии. Его владения располагались на равнине Овче-поле и левом берегу р. Вардар.

Биография 
Йован был сыном сербского феодала Грчина («Грека»), который владел землями на территории Сербского царства.

Йован упоминается в историчках Дубровицкой республики как Оливер Грчиничи, имел греческое происхождение. Он владел доменом в современной республики Македония в качестве полунезависимого князя. Он признавал вассальную зависимость от Стефана Уроша Душана.

Вероятно, Йован Оливер поддерживал Стефана Душана во время свержения его отца Стефана Уроша III в 1331 году. После смерти своей первой жены Каравиды, в 1336 году, он вторично женился на Марии Палеолог, мачехе Стефана Душана.

Существуют научные споры о том, когда Йован Оливер получил свои владения, то есть владел ли он ими до правления Стефана Душана, или они предоставлены ему Душаном в качестве награды за его поддержку, или он приобрел их в результате брака с Марией.

Йован Оливер был одним из самых могущественных вельмож при Стефане Уроше Душане и оказывал на него значительное влияние, как об этом свидетельствуют переговоры в июле 1342 года, которые привели к тому, что Стефан Урош Душан принял решение поддержать Иоанна VI Кантазузина в гражданской войне в Византии (1341—1347), а его сын Мануил Кантакузин должен был жениться на дочери Йована Оливера.

В 1334 году Йован Оливер участвовал в войне с Византийской империей и присутствовал при последующих мирных переговорах вместе с Вратно Неманичем с византийским правительством. В конце 1342 года после смерти другого крупного сербского феодала Стефана Драговола (Хрельо) его владения были разделены между царем Стефаном Душаном и Йованом Оливером, который приобрел города Штип и Струмица.

В 1341 году Йован Оливер построил православный монастырь в Лесново. Йован Оливер ненадолго пережил своего сюзерена Стефана Уроша Душана. Его владения были захвачены Йованом и Константином, сыновьями севастократора Деяна Драгаша из Куманово.

Семья и дети 
1) жена — Каравида (ум. 1336)

2) Мария Палеолог

У него было семь сыновей:

 Даница
 Крайко
 Дамьян
 Видослав
 Дабижив
 Русин
 Оливер

Источники 
 Fine, John Van Antwerp (1994), The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, University of Michigan Press, ISBN 978-0-472-08260-5

Правители Сербии
Правители Европы XIV века
Правители Македонии
Севастократоры
Сербские рыцари